

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Laisné (1819-1891), architecte français du . 
 Étienne Laisné (1905-1997), athlète français.
 Jeanne Laisné, plus connue depuis le  sous le nom de Jeanne Hachette.
 Jeanne Laisné, artiste lyrique
 Napoléon Laisné (1810-1895), gymnasiarque, le premier promoteur de la a gymnastique dans les murs des hôpitaux parisiens.
 Ramon Laisné, officier mexicain qui prit part à la bataille de Camerone.
 Yves Laisné (1955- ), docteur en droit et chef d'entreprise français.

Patronyme composé
 Gabriel-Jacques Laisné de Villévêque (1766–1851), homme politique français des .

Homonymie
Homonymie de patronyme